Toto je seznam obcí v departementu Sarthe ve Francii:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Seznamy obcí ve Francii